Manlio Muccini (1940-2008) – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Marcello Muccini (1926-1978) – pittore italiano
 Mario Muccini (1895-1961) – militare e scrittore italiano